Liste over Norges højeste fjelde omfatter 1000 bjergtoppe. Det højeste fjeld i Norge er Galdhøpiggen på 2469 meter over havet.

Norges geografi domineres af store bjergkæder med daler og fjorde indimellem. 3% af arealet i landet er dyrkbart og resten er for det meste fjeldområder eller skov. Gletsjere er den største årsag til erosionen, så terrænet i norske fjelde består af bjergtoppe med plateau og indre søer. Disse områder er vandrige og har rigt og varieret plante- og dyreliv, noget som også skyldes at fjeldene skaber meget nedbør når lavtryk kommer ind fra vest. Siden de skandinaviske fjelde ligger så meget langt nord og får en jævn tilføring af fugtighed fra vest findes der mange isfelter og gletsjere her. Mange af fjeldene er også stejle, og dette giver dem et dramatisk udseende.

De skandinaviske fjelde er bjergkæden som går langs Den skandinaviske halvø. Vestsiden af fjeldene går stejl ned mod Nordsøen og Norskehavet, og danner fjordene i Norge, mens de i nordøst heller svagt mod Sverige og Finland. I nord danner de grænsen mellem Norge, Sverige og Finland, men er stort set ikke mere end bakker i nærheden af Nordkapp. Det skandinaviske fjeldsystem er geologisk knyttet til fjeldene i Skotland, Irland, og på anden siden af Atlanterhavet med Appalacherne i Nordamerika. Geologer mener at alle disse bjærger danner én enkelt bjergkæde som den kaledoniske bjergkæde på superkontinentet Pangæa, og deltes i to da kontinenterne Laurentia (med Appalacherne) og Baltica (med Skandinavien) gled fra hinanden.

Fjeldene på Vestlandet og i Midt-Norge er rester efter den sammenhængende kaledoniske bjergkæde som opstod for knap 400 millioner år siden, mens fjeldene på Østlandet og i østre Nord-Norge er mere nedslidte grundfjelde som er 900-2000 millioner år gammelt. I den kaledoniske bjergkæde finder vi alpine fjeld, formet af gletsjere i dalerne, både i Jotunheimen, Lofoten og Lyngen. De fleste af fjeldene i Norge er en del af Langfjella og de allerhøjeste ligger i Jotunheimen. Gaustatoppen (1883 moh.) ved Rjukan er mere fritliggende, og er det fjeld i Norge med bedst udsigt hvor man på godværsdager kan se en sjettedel af Norge og se til Danmarks nordlige del.

Tusind bjergtoppe i Norge, med primærfaktor på mindst 50 meter, har en højde på 1650 meter over havet eller højere. Når to eller flere nærliggende bjergtoppe har en højdeforskel i mellem sig som er mindre end 50 meter vil altså bare den højeste være med på listen. Oppland amt har de fleste fjelde over 1650 moh.: 416 styks. Sogn og Fjordane har 279, Møre og Romsdal 159, Buskerud 71, Nordland 39, Syd-Trøndelag 30, Hordaland 26, Troms 15, Hedmark 14 og Telemark 3. Nogle af fjeldene er delt mellem flere amter og tre af fjeldene på listen ligger på Jan Mayen. Fjelden i det norske territorium Dronning Maud Land i Antarktis, Jøkulkyrkja (3148 moh.) er den højeste, men er ikke med i listen. Lom kommune i Oppland er den kommune med de fleste fjelde på listen, 157 stykker, mens Luster i Sogn og Fjordane har 123 fjelde på listen.

Højden for Trægrænsen bliver gradvis lavere jo længere beliggenheden er mod nord. Nord i Finnmark er trægrænsen ved havniveau. Trægrænsen er også lavere ved kysten og højere i de østlige fjeldområder.

Liste over Norges højeste fjelde 
Listen kan indeholde fejl, særligt når højderne er blevet ændret på nyere kort.

Amtsoversigt 
Listen nedenunder viser de højeste fjelde i hvert amt og andre områder.

Se også 
 De skandinaviske fjelde
 Langfjella
 Bjergkæder i Norge
 Norges bjerggrund
 Norges geologi
 Liste over fjeld i Dronning Maud Land

Eksterne henvisninger 
 Toppomania.info  som har brugt følgende kilder:
 Norge #1:50.000-kort
 Kundskabforlagets Store Norgesatlas.
 Norgesglasset til Statkart 
 World Wide VIKINGS: Amtstop

Bjerge i Norge